Узункуль:

 Узункуль (озеро, Башкортостан) — озеро на Южном Урале.
 Узункуль (озеро, Челябинская область)